Adeyemi est un patronyme yoruba qui signifie La couronne me convient.

 Karim Adeyemi (né en 2002), joueur allemand de football ;
  (né en 1976), architecte et urbaniste nigérian ;
 Tom Adeyemi (né en 1991), joueur anglais de football ;
 Tomi Adeyemi (née en 1993), nouvelliste nigéro-américaine ;
 , styliste nigéro-britannique.

Voir aussi 
 , un patronyme et prénom yoruba qui signifie La couronne convient à l'enfant

Référence 

Homonymie de patronyme
Patronyme yoruba